Il Campeonato Brasileiro Série A 1995 (in italiano Campionato Brasiliano Serie A 1995) è stato la 25ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Per disposizione della FIFA fu il primo in cui vennero assegnati 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta.

Formula 
Primo turno: 24 squadre divise in 2 gruppi di 12 club ciascuno. Nella prima fase ciascuna squadra affronta una volta tutte le componenti del proprio girone, nella seconda tutte le componenti dell'altro girone. Si qualificano ai quarti di finale i vincitori della prima e della seconda fase di ogni raggruppamento mentre retrocedono in Série B le ultime 2 nella classifica generale.

Semifinali e finale: gare in partita di andata e ritorno. In caso di parità è considerata vincitrice la squadra che ha ottenuto il miglior risultato nei turni precedenti.

Partecipanti

Primo turno

Prima fase

Gruppo A

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Cruzeiro qualificato per le semifinali.

Gruppo B

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Fluminense qualificato per le semifinali.

Seconda fase

Risultati

Classifica

Gruppo A

Gruppo B

Verdetti 
 Botafogo e Santos qualificati per le semifinali.

Classifica generale

Verdetti 
 Palmeiras e Bragantino qualificati per la Coppa CONMEBOL 1996.
 Paysandu e União São João retrocessi in Série B.

Fase finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Verdetti 
 Botafogo campione del Brasile 1995 e qualificato per la Coppa Libertadores 1996.
 Fluminense qualificato per la Coppa CONMEBOL 1996.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa del Brasile 1995

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1995
1995